Het seizoen 2014/15 was de 24ste editie van de strijd om de voetballandstitel van Kroatië. De competitie stond om sponsorredenen bekend als de MAXtv Prva Liga. Dinamo Zagreb trad aan als regerend landskampioen en wist de titel te prolongeren onder leiding van trainer-coach Zoran Mamić.

Uitslagen

Eindstand

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Scheidsrechters

Zie ook 
 Kroatisch voetbalelftal in 2014
 Kroatisch voetbalelftal in 2015
 Kroatische voetbalbeker 2014/15
 Lijst van Prva HNL-transfers winter 2014/15

2015
Competitievoetbal 2014/15